Нокере Курсе (, официально ) — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проходящая по дорогам Восточной Фландрии в Бельгии.

История 
До 1961 года гонка называлась Grand Prix Jules Lowie в честь велогонщика Жюля Лови, родившегося в Нокере и умершего 2 августа 1960 года. Со следующего выпуска в 1963 году гонка сменила название на Nokere Koers. В 2013 году была отменена из-за плохих погодных условий.

В 2017 году название получило спонсорскую приставку Danilith-Nokere Koerse.

Гонка имеет категорию 1.НС и проходит в рамках UCI Europe Tour. До 2005 года гонка имела категорию 1.1.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
Восточная Фландрия